Der Ortsname Sieversdorf bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Malente im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Pohnsdorf im Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 einen Ortsteil der Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 einen Ortsteil der Gemeinde Jacobsdorf im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg, siehe Sieversdorf (Jacobsdorf)
 eine Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg, siehe Waldsieversdorf (ursprünglich Sieversdorf)